Boyer est un patronyme français très répandu.

Répartition et étymologie 

Boyer est un nom de personne, dont l'aire de répartition d'origine est centrée essentiellement sur le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, l'Auvergne, le Limousin, le Périgord et d'une manière générale du sud-ouest de la France. Le patronyme est cependant mentionné de manière ancienne dans la partie sud du domaine d’oïl. Il existe une variante graphique Boyé localisée essentiellement dans le sud ouest. La variante Bouyer est essentiellement attestée dans le centre ouest (Loire-Atlantique, Charente-Maritime). 

Comme beaucoup d'autres noms de famille, il s'agit à la base d'un qualificatif désignant quelqu'un exerçant un métier, à savoir celui de bouvier. Il signifie donc littéralement « bouvier, gardien de bœufs » ; c'est l'équivalent méridional et dialectal du patronyme français Bouvier. Il s'analyse, pour certains, comme un dérivé du vocable occitan buòu « bœuf », suivi du suffixe -iar / -ier, francisé phonétiquement et graphiquement ou encore d'une variante dialectale du domaine d'oïl bô, bou correspondant au français bœuf, suivie du suffixe -ier.

Boyer est l'un des noms de famille les plus répandus à La Réunion.

Il s'agit du  nom de famille le plus courant au Québec et parmi les 60 premiers les plus portés en France.

Patronyme 

 Abel Boyer (1664-1729), lexicographe français ;	
 Alain Boyer (1954-), philosophe et universitaire français ;	
 Alexis Boyer (1757-1833), chirurgien français ;	
 André Boyer (1931-2008), homme politique français ;	
 André Boyer-Mas (1904-1972), ecclésiastique et diplomate français ;	
 Andrée Louise Boyer (1918-1954), actrice française ;	
 Angélique Boyer (1988-), actrice française naturalisée mexicaine ;	
 Antide Boyer (1850-1918), homme politique français ;
 Auguste Boyer (1914-1995), ancien garde du camp des Milles et Juste parmi les nations ;	
 Benjamin Boyer (19??-), acteur français ;	
 Blaine Boyer (1981-), joueur de baseball américain ;
 Bruno Boyer (1964-2022), kayakiste français ;
 Carl Benjamin Boyer (1906-1976), historien des mathématiques ;	
 Charles Boyer (1976-), musicien québécois ;	
 Charles Boyer (1899-1978), acteur français ;	
 Charles-Georges Boyer, éditeur parisien de partitions de musique actif de 1778 à 1783 ;	
 Claude Boyer (1618-1698), écrivain et dramaturge français ;	
 Clete Boyer (1937-2007), joueur américain de baseball ;	
 Elsa Boyer (1985-), écrivain et traductrice française ;	
 Émile Boyer (1877-1948), peintre français ;
  ;	
 Eugène Boyer (1922-2017), homme politique français ;
 Fabien Boyer (1991-), footballeur français ;	
 François Boyer (1920-2003), scénariste et écrivain français ;	
 Frédéric Boyer (1961-), écrivain et traducteur français ;
 Georges Boyer (1896-1960), universitaire français ;
 Gérard Boyer (1916-2017), médecin, enseignant et ministre haïtien ;	
 Gilles Boyer (1971-), conseiller politique français ;	
 Henri Jacques Jean Boyer (1767-1828), général de brigade ;	
 Jacqueline Boyer (1941-), chanteuse française ;
 Jacques Boyer-Brun (1764-1794), polémiste français ;
  ;	
 Jean-Baptiste Boyer (1783-après 1830), sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Boyer d’Éguilles (1645-1709), conseiller au Parlement de Provence ;	
 Jean-Baptiste Boyer d'Argens (1704-1771), écrivain français, fils de Pierre-Jean de Boyer;	
 Jean-Baptiste Boyer de Paradis (1693-1768), médecin français ;	
 Jean-Baptiste Nicolas Henri Boyer (1775-1813), général de brigade ;	
  ;
 Jean-Paul Boyer (1952-), historien français ;
  ;	
 Jonathan Boyer (1955-), ancien coureur cycliste,  Américain dans le Tour de France ;	
 Joseph Boyer de Rebeval (1768-1822), général de division ;	
 Ken Boyer (1931-1982), joueur puis manager de baseball américain ;	
 Laurent Boyer (1958-), animateur de télévision et de radio ;	
 Léon Boyer (1851-1886), ingénieur des ponts et chaussées ;	
  ;	
 Louise Boyer (1632-1697), duchesse de Noailles ;	
  ;	
 Lucienne Boyer (1903-1983), chanteuse française ;	
 Lynne Boyer (1956-), surfeuse américaine ;	
 Marc Boyer (1926-), historien français spécialisé dans le tourisme ;	
 Marcel Boyer (1943-), économiste et professeur canadien ;	
 Marie-France Boyer (1938-), actrice française ;	
 Marine Boyer (2000-), gymnaste artistique française ;	
 Marius Boyer (1885-1947), architecte ;	
  ;
 Miguel Boyer (1939-2014), homme politique espagnol ;
 Marthe Boyer-Breton (1860-1926), peintre française ; 
 Myriam Boyer (1948-), actrice française ;	
 Pascal Boyer (19??-), professeur de mémoire individuelle et collective ;	
 Pascale Boyer (1965-), femme politique française ;
  ;
 Pauline Boyer (1981-), artiste et plasticienne sonore française ;
 Phil Boyer (1946-), ancien joueur anglais de football ;
  ;		
 Philoxène Boyer (1825-1867), écrivain et dramaturge français (ami de Baudelaire) ;	
 Pierre Boyer (1865-1933), peintre paysagiste et portraitiste français ;	
Pierre-Denis Boyer (1766-1842), théologien français ;
Pierre François Xavier Boyer (1772-1851), général de division ;
 Pierre-Jean de Boyer d'Eguilles (1682-1757), Procureur général au Parlement de Provence, fils du précédent ;	
Pierre-Joseph Boyer (1754-1853), magistrat et homme politique français ;
 Régis Boyer (1932-2017), spécialiste français de la littérature nordique médiévale ;	
 René Boyer (1930-2007), comédien, animateur de radio, éditeur et producteur de musique ;	
 Rick Boyer (1943-), écrivain américain de roman policier ;	
  ;	
 Stéphen Boyer (1996-), volleyeur français ;	
 Susan M. Boyer (1961-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;	
 Valérie Boyer (1962-), femme politique française ;	
 Xavier Boyer (1974-), musicien, chanteur du groupe Tahiti 80 ;	
 Yolande Boyer (1950-), sénatrice-maire de Châteaulin.
Aaron boyer (2009), 
Élèves

Bateau 

 Boyer, bateau néerlandais

Toponyme 

 Rivière Boyer (Bellechasse), affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Vallier, dans la MRC de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada ;
 Rivière Boyer Nord, affluent de la rivière Boyer (Bellechasse) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Anselme (MRC de Bellechasse), Saint-Henri (MRC Desjardins) et Saint-Charles-de-Bellechasse (MRC de Bellechasse), dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière Boyer Sud, affluent de la rivière Boyer (Bellechasse) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Honfleur, Saint-Gervais, Saint-Henri et Saint-Charles-de-Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;

Rivière Boyer (rivière Missouri), un affluent de la rivière Missouri, coulant dans l'ouest de Iowa aux États-Unis ;

 Boyer, commune française de la Loire ;
 Boyer, commune française de Saône-et-Loire.

Autres 
 Boyer, entreprise américaine de confiserie
 Boyer, bâtiment remarquable de Saint-Denis de La Réunion

Notes et références

Voir aussi 

 Algorithme de recherche de chaîne de caractères de Boyer-Moore

Liens externes 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme occitan
Patronyme réunionnais
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France